Fester Platz steht für
 Fester Platz (Wehrmacht) im 2. Weltkrieg
 Fester Platz Belfort
 Fester Platz Épinal
 Fester Platz Toul
 Fester Platz Verdun